Erdbeben 2005 meint:

 Erdbeben am Tanganjikasee 2005
 Erdbeben in Kaschmir 2005
 Erdbeben von Sarand 2005
 Erdbeben vor Sumatra 2005

Siehe auch:
 Liste von Erdbeben des 21. Jahrhunderts#2005